Parobé (Rio Grande do Sul), município gaúcho.
 João José Pereira Parobé
 Praça Pereira Parobé, no Centro de Porto Alegre.
 Escola Técnica Estadual Parobé, em Porto Alegre.